Katauri Interactive — российская компания-разработчик компьютерных игр, основанная бывшими сотрудниками Elemental Games. Была образована во Владивостоке в 2004 году. После выпуска игры King’s Bounty. Легенда о рыцаре в 2008 году компания переехала в Калининград, где закончила работу над дополнением к ней. В 2013 году появились сведения о том, что компанию покинули ключевые сотрудники и она закрыта. Основной, на тот момент, проект компании, MMORPG Royal Quest перестал обновляться, по сути, выйдя из бета-теста только в 2016 году с получением версии 1.0.
Постоянным партнером компании являлась фирма 1С.
В августе 2019 года Дмитрий Гусаров рассказал, что компания продолжает существовать и объединилась с KranX Productions в ООО «Неодинамика» для выпуска небольших free-to-play игр. От имени Katauri будут выпускаться крупные проекты, если удастся найти для них инвестора. Из ключевых сотрудников, помимо Дмитрия Гусарова, в компании продолжает работать Александр Язынин, специалист по 2D и 3D графике и анимации.

Проекты компании 
 King’s Bounty: Легенда о рыцаре (2008)
 King’s Bounty: Принцесса в доспехах (2009)
 King’s Bounty: Перекрёстки миров (2010)
 Royal Quest (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Профиль компании в интернет-ресурсе российских разработчиков компьютерных игр — DTF
 

Производители компьютерных игр России